Peter Löhr oder Peter Loehr ist der Name folgender Personen:

* Peter Löhr (Redakteur) (1937–2018), deutscher Jurist, Autor und Chefredakteur
 Peter Löhr (Fußballspieler) (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Peter Loehr (Filmproduzent) (* 1967), US-amerikanischer Filmproduzent